Autant en emporte le vent peut désigner :
 Autant en emporte le vent (Gone with the Wind), roman de l'écrivain américain Margaret Mitchell, paru en 1936 ;
 Autant en emporte le vent (Gone with the Wind), film américain de Victor Fleming adapté du roman précédent et sorti en 1939 ;
 Autant en emporte le vent, comédie musicale française de Gérard Presgurvic adaptée du roman de Margaret Mitchell et créée en 2003 ;

 , chanson d'Allie Wrubel et Herb Magidson composée en 1937 et devenue un standard du jazz ;
 Gone with the Wind, album du Dave Brubeck Quartet sorti en 1956 ;
Autant en emporte le vent, chanson polyphonique de Pierre de la Rue.
 Autant en emporte ly vens, refrain dans la Ballade en vieil langage Françoys de François Villon ;

Voir aussi
Orang-Outan en emporte le vent

Homonymie